

Biologia
 NPY – Neuropeptide Y

Codici 
 npy – codice ISO 639-3 della lingua napu